Жан Мари Леон Дюфур (, 10 апреля 1780—18 апреля 1865, Сен-Север), французский энтомолог.

Был сначала врачом. Дюфур приобрел известность многочисленными исследованиями над анатомией пауков и насекомых, а также над превращениями последних; он открыл грегарин и обнародовал в 1811—1861 гг. многочисленные статьи в «Annales des sciences naturelles» и «Annales de la Société Entomologique de France»; он напечатал, между прочим, «Recherches sur les hemipteres» (П., 1833).

Примечания

Литература 
 Jean-Jacques Amigo, « Dufour (Jean-Marie, dit Léon) », in Nouveau Dictionnaire de biographies roussillonnaises, vol. 3 Sciences de la Vie et de la Terre, Perpignan, Publications de l'olivier, 2017, 915 p. (ISBN 9782908866506)
 

Энтомологи Франции
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук